Складан Ірина Богданівна (нар. 1966) — українська драматична актриса.
 Складан Михайло Дмитрович (нар. 1956) — український актор, літератор.
 Складан Софія Ільківна (1922—1945 — учасниця українського визвольного руху, стрілець ОУН-УПА, санітарка Самооборонного Кущевого Відділу (СКВ).